In 2011 werd het 107de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 19 januari tot 1 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Guanabara en Taça Rio. Omdat Flamengo beide toernooien won moest er geen finale gespeeld worden om de titel.

Taça Guanabara

Groep A

Groep B

Troféu Washington Rodrigues

Knock-outfase

Taça Rio

Groep A

Groep B

Troféu Carlos Alberto Torres

Knock-outfase

Algemeen klassement

 Botafogo en Boavista waren voor de Copa do Brasil geplaatst omdat Flamengo en Fluminense via de Série A zich al voor de Copa Libertadores 2012 plaatsten.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2011